N.W.A (Niggaz Wit Attitudes), een Amerikaanse hiphopgroep
Nationale Wetenschapsagenda
Northwest Airlines, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij
National Wrestling Alliance, een Amerikaanse worstelorganisatie